Анато́лий Я́нович Шайке́вич (род. 15 июня 1933, Москва) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук, профессор. Член Научного совета по лексикологии и лексикографии РАН.

Биография 
Окончил МГПИИЯ им. М. Тореза. Преподавал там же на кафедре общего языкознания сначала преподавателем, затем доцентом (1958—1980).

В 1962 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Источники лексической омонимии в германских языках».

С конца 1970-х годов и до 1991 года работал во Всесоюзном центре переводов старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией машинного перевода с немецкого языка, затем заведующим лабораторией терминологии (1986—1991).

В 1982 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Дистрибутивно-статистический анализ текстов».

С 1991 года — главный научный сотрудник ВНИИ «Информэлектро». С 1992 года — ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН. В 1999—2007 годах — руководитель Отдела машинного фонда русского языка.

В настоящее время занимается формированием машинного корпуса современных русских текстов, статистическим исследованием русской поэзии и прозы.

Научная деятельность 
Основные работы — в области общего языкознания (количественные методы в лингвистике, теория дешифровки, дистрибутивно-статистический анализ, глоттохронология), по исторической лексикологии германских языков, по русскому языку (словари языка писателей, в частности, М. Ю. Лермонтова и Ф. М. Достоевского), по компьютерной лингвистике (машинные фонды языков, корпусная лингвистика).

Опубликовал ряд исследований о статистике распределения личных имён, о статистике совместного цитирования, о статистике перевода в современном мире.

Автор учебника «Введение в лингвистику», получившего широкую известность, а также соавтор вместе с Р. М. Венцковичем учебника «История языкознания».

Основные работы 
 А. Я. Шайкевич. Проблемы терминологической лексикографии. — М.: Изд-во ВЦП, 1983. — 67 с. (Серия «Теория и практика научно-технического перевода. Обзорная информация», вып. 8.)
 А. Я. Шайкевич, М. Б. Бергельсон. Современное состояние научно-технической лексикографии. — М.: Изд-во ВЦП, 1986. — 94 с.
 Англо-русские общетехнические термины. Сост. А. Л. Семенов. Под ред. А. Я. Шайкевича. — М.: Изд-во ВЦП, 1987. — 43 с.
 А. Я. Шайкевич, А. А. Абдуазизов, Е. А. Гурджиева. Введение в языкознание. — Ташкент: «Укитувчи», 1989. — 311 с. ISBN 5-645-00132-X.
 Научно-технический перевод с русского языка на английский. Методическое пособие для переводчика-практика. Сост. И. Д. Люткин. Под ред. А. Я. Шайкевича. — М.: Изд-во ВЦП, 1991. — 125 с.
 А. Я. Шайкевич. Введение в лингвистику. Учебное пособие. — М.: Изд-во Рос. открытого ун-та, 1995. — 302 с. ISBN 5-204-00065-8.
 А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая. Статистический словарь языка Достоевского. — М.: «Языки славянских культур», 2003. — 832 с. ISBN 5-94457-145-4.
 А. Я. Шайкевич. Введение в лингвистику. Учебное пособие. — М.: «Academia», 2005. — 394 с. ISBN 5-7695-0930-9.
 А. Я. Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая. Статистический словарь языка русской газеты (1990-е годы). Т. 1. — М.: «Языки славянских культур», 2008. — 579 с. ISBN 978-5-9551-0279-5.
 А. Я. Шайкевич. Введение в лингвистику. Учебное пособие. 2-е изд., испр. — М.: «Академия», 2010. — 394 с. ISBN 978-5-7695-5829-0.
4545

Литература 
 Кто есть кто в современной русистике. — М.; Хельсинки, 1994. — С. 299.
 Кто есть Кто в лингвистике XX века: автобиобиблиографический справочник. Т. 1. — 1999. — С. 117.

Ссылки 
 Страница на сайте ИРЯ РАН

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Семасиологи
Прикладные лингвисты
Русисты
Англисты
Доктора филологических наук
Выпускники Московского лингвистического университета
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели Московского лингвистического университета
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова